Ю́рий Миха́йлович Че́чун (род. 5 июля 1986) — российский спортсмен, участник соревнований по марафонскому бегу, мастер спорта.

Биография 
Воспитанник тольяттинской СДЮШОР № 3 «Лёгкая атлетика», тренерами были М. Чечун, В. Матрин.

Личные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Марафонцы России
Спортсмены Тольятти
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Бегуны на длинные дистанции России
Бегуны по пересечённой местности России